O M193/M193B é o modelo da Minardi da temporada de  e até a quinta prova de  da Fórmula 1. 

Condutores do M193: Christian Fittipaldi, Fabrizio Barbazza, Pierluigi Martini e Jean-Marc Gounon e condutores do M193B: Pierluigi Martini e Michele Alboreto.

Resultados 
(legenda) 

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

 Do GP do Canadá até o final do campeonato, Martini e Alboreto conduziram o M194 marcando 2 pontos (5 no total).

Carros de Fórmula 1 da Minardi